

Chapelle Saint-Éloi, à Athus, (province de Luxembourg)

Chapelle Saint-Éloi, à Fontaine-la-Soret (Eure)
 Chapelle Saint-Éloi, à Guiscriff (Morbihan)
 Chapelle Saint-Éloi (Heumont)
 Chapelle Saint-Éloi, à Paris
 Chapelle Saint-Éloi, à Réville (Manche)
 Chapelle Saint-Éloi, à Vred (Nord)

Voir aussi 
 

Éloi
~